Эйрик:

 Эйрик I Кровавая Секира (885—954) — король (конунг) Норвегии в период с 930 по 934 годы.
 Эйрик II Магнуссон (1268—1299) — конунг Норвежской Державы с 1280 по 1299 год.
 Эйрик, сын Хакона Могучего (957—1024) — хладирский ярл, правитель Норвегии c 1000 по 1014 год.

См. также 
 Эрик